138-я бригада может означать:
 138-я радиотехническая бригада ПВО Украины
 138-я зенитная ракетная бригада
 138-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада
  ( Сухопутных войск Украины
 138-я пушечная артиллерийская бригада сформирована из 488-го пушечного артиллерийского (488-го корпусного артиллерийского) полка. Принимала участие в Великой Отечественной войне в составе 4-й ударной армии. Период вхождения в состав Действующей армии — с 22 мая 1944 по 08 мая 1945 годов. Командир бригады: Лебедев Вячеслав Александрович.
 138-я танковая бригада
 138-я морская стрелковая бригада
Бригада имела два формирования:
 I формирование: Период вхождения в состав Действующей армии — с 30 апреля по 30 июля 1942 года. Командир: Зелинский Петр Петрович. Входила в состав Приморской армии.
 II формирование: Период вхождения в состав Действующей армии — с 15 сентября 1942 по 29 апреля 1943 года. Командиры: Зелинский Петр Петрович, Новокрещенных Владимир Федорович.  Входила в состав 67-й армии. Обращена на формирование 124-й стрелковой дивизии (3-го формирования).

Примечания